Dyberg ist der Name von

 Ella Dyberg (1890–1965), schwedische Sängerin und Komponistin
 Mia Dyberg (* 1986), dänische Jazz- und Improvisationsmusikerin
 Sven Dyberg, schwedischer Fußballspieler 
 Vilhelm Dyberg (1860–1949), schwedischer Jurist, Richter am obersten Gericht